Хозино — название населённых пунктов в России:

 Хозино — село в городском округе город Первомайск Нижегородской области.
 Хозино — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.